Максаки — название населённых пунктов:

Россия 
 Максаки — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Максаки — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Максаки — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Максаки — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Максаки — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.

Украина 
 Максаки — село в Менском районе Черниговской области.